Хоккейный клуб «Драгонс» () — команда по хоккею с шайбой из города Нес Циона. Основан в 2002 году. Выступает в ИзХЛ.

История 
Клуб образовался в 2002 году когда муниципалитет города Нес Циона, в рамках развития культуры и спорта в городе, построил
арену для соревнований по  (хоккею на роликовых коньках).
Образовались команды в различных возрастных категориях. Первые годы хоккеисты города соревновались только в турнирах по хоккею на роликах. Так с 2003 года проводились соревнования на призы мэра города. В 2013 году эти соревнования прошли в 10-й раз
С целью развития хоккея в городе, в 2004 году было создано товарищество — хоккейный клуб Нес Циона.
Образовались команды играющие также в хоккей с шайбой. Молодые хоккеисты выезжают в хоккейные лагеря для тренировок-2013 год Мельник , 2012 год Браунлаге .
В 2012 году команда «Драгонс» стала чемпионом Израиля среди юношей.
В сезоне 2012/2013 впервые приняла участие взрослая команда. Она играла в Национальном Дивизионе и заняла первое место, что дало ей право в следующем году играть в высшем дивизионе.
В сезоне 2013/2014 в первенстве Израиля участвовали 3 команды клуба: одна в высшем дивизионе и две в национальном. В высшем дивизионе команда играла молодёжным составом.
В 2016 году команда Драгонс-2 победила в турнире лиги леумит (национальная лига), но отказалась от участия в высшей лиге израильского хоккея.
В сезоне 2017/2018 в лиге Арцит выступала ещё одна команда «Реховот Меджик Драгонс». Это было единственное выступление команды. В 2018 году в израильском хоккее прошли организационные изменения и много команд было расформировано, а также лига Арцит. «Доагонс Нес-Циона» возобновил своё выступление в сезоне 2021/2022 в лиге Леумит и занял 6-е место.

Статистика выступлений в Чемпионате Израиля 
Драгонс

Драгонс-2

Драгонс-3

Драгонс-4

Результаты выступления команды «Драгонс» 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, УТ — утешительный турнир, Д — дивизион

2013 
 Команда играла в Национальном Дивизионе.

2014—2015

2016—2018 
 Матчи Плей-Офф разыгрывались с 1/4 Финала.

Результаты выступления команды «Драгонс-2» 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, УТ — утешительный турнир, Д — дивизион

2017 
 Команда играла в лиге леумит
 В таблице указаны отдельно результаты регулярного сезона и финального этапа (без учёта результатов матчей сыгранных на первом этапе).
 В одной игре команде было защитано техническое поражение со счётом 0:5.

Результаты выступления команды «Драгонс-3» 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, УТ — утешительный турнир, Д — дивизион

2017 
 Команда играла в лиге леумит
 В таблице указаны отдельно результаты регулярного сезона и финального этапа (без учёта результатов матчей сыгранных на первом этапе).

Текущий состав

Драгонс Нес-Циона 

 Верно на 31 декабря 2022

Драгонс Нес-Циона — 2 
 Играет в лиге леумит
 Верно на 28 мая 2017

Драгонс Нес-Циона — 3 
 Играет в лиге леумит.
 Верно на 28 мая 2017

Международные соревнования 
В феврале 2013 года проходил юниорский чемпионат мира по хоккею с шайбой в рамках группы В третьего дивизиона. Сборная Израиля выиграла турнир.
Команду «Драгонс» представлял Юваль Гинди, который забил один гол.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Драгонс Нес Циона на сайте Eliteprospects.com
 Драгонс Нес Циона на сайте Eurohockey.com
 Страница команды Драгонс Нес Циона на сайте Facebook.com
 Сайт команды Хоукс Хайфа

Хоккейные клубы Израиля
Спорт в Нес-Ционе